Hunger, em inglês, significa fome, e pode referir-se a:

Cinema 
 Hunger (2001), filme escrito e dirigido por Maria Giese
 Fome (2008), filme dirigido por Steve McQueen, conhecido originalmente como Hunger
 Hunger (documentário), documentário alemão de 2009

Música 
 Hunger (canção de Florence and the Machine), canção lançada em 2018

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música